Auffermann ist der Familienname folgender Personen:

 Uli Auffermann (* 1960), deutscher Journalist und Sachbuchautor
 Verena Auffermann (* 1944), deutsche Publizistin
 Wolfgang Auffermann (1956), deutscher Radiologe

Siehe auch:
 Aufermann